Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-4, 6-2, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1973